Blue Angels (vliegdemonstratieteam)
Blue Angels (motorclub)